Михаил Иванович Яковлев:
 Яковлев, Михаил Иванович (1910—1943) — Герой Советского Союза.
 Яковлев, Михаил Иванович (1907—?) — советский инженер-геолог, лауреат Ленинской премии.